Вячеслав Дмитриевич Крыгин (1871—1932) — полковник Заамурской пограничной артиллерии, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения, генерал-майор (1920).

Биография 
Православный. Из мещан города Курска. Образование получил в Курском реальном училище.

В 1891 году вступил на военную службу вольноопределяющимся в Обоянский резервный батальон. В 1893 году окончил военно-училищные курсы Киевского пехотного юнкерского училища и был выпущен подпоручиком в 1-ю батарею 2-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Произведен в поручики 13 июля 1897 года, в штабс-капитаны — 28 августа 1900 года.

5 июня 1903 года переведен в 4-ю резервную артиллерийскую бригаду, а 7 июля 1904 года — в 68-ю артиллерийскую бригаду.  произведен в капитаны. 22 марта 1906 года переведен обратно в 4-ю резервную артиллерийскую бригаду, в 1910 году переформированную в 49-ю артиллерийскую бригаду. В 1912 году окончил Офицерскую артиллерийскую школу «успешно». 26 августа 1912 года произведен в подполковники на вакансию, с переводом в артиллерию Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи.

29 декабря 1912 года назначен командиром 4-й конно-горной батареи Заамурской пограничной артиллерии, с которой и вступил в Первую мировую войну. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в полковники 4 февраля 1916 года «за отличия в делах против неприятеля».

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России, был командиром батареи. В 1920 году был произведен в генерал-майоры.

В эмиграции в Греции. Состоял членом Союза русских офицеров и Общества русских монархистов. Умер в 1932 году. Был женат на дочери полковника Софье Николаевне Малевановой (1877—1922).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (15.05.1899)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (20.06.1906)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1911)
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (ВП 14.05.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 23.05.1916)

Источники 
 Жалнина-Василькиоти И. Л. «Родной земли комок сухой». Русский некрополь в Греции. — М.: Книжница : Русский путь, 2012. — С. 246.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Чины Отдельного корпуса пограничной стражи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Греции